Чика:

 Чика Зарубин (1736—1775) — яицкий казак, участник восстаний 1772 года и Крестьянской войны 1773—1775 годов.
 Чика, Хавьер (род. 1985) — испанский футболист, защитник клуба «Реал Вальядолид».
 Чика — гора в Албании.
 Чика — деревня в Ижемском районе Республики Коми.

См. также 
 Чико
 Чик
 Чики